Király Zoltán (1921–1963) fotóesztéta
Király Zoltán (1925–2021) agrármérnök, növénypatológus, az MTA rendes tagja
Király Zoltán (1933) költő, műfordító
Király Zoltán (1948) újságíró, politikus, országgyűlési képviselő
Király Zoltán (1977) költő
Király Zoltán (1983) író